

Musica
Antonino – album di Antonino Spadaccino del 2006

Onomastica
Antonino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Storia antica
Antonino – filosofo greco antico neoplatonico
Antonino – patriarca di Grado
Antonino Pio – imperatore romano
Antonino di Apamea – santo martire
Antonino di Milano – arcivescovo di Milano, santo
Antonino di Piacenza – santo martire
Antonino di Pamiers – sacerdote franco, martire
Antonino di Sorrento – abate benedettino, santo
Tito Aurelio Fulvio Antonino – figlio di Marco Aurelio, gemello di Commodo
Uranio Antonino – usurpatore contro Valeriano e Gallieno
Storia moderna
Antonino – cantante italiano
Giovanni Antonino – politico italiano

Pagine correlate
Antonina
Antonini
Sant'Antonino
Antonio (disambigua)